Kamberi ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Kamberi (* 1995), Schweizer Fußballspieler
 Lindrit Kamberi (* 1999), schweizerisch-kosovarischer Fußballspieler
 Šaip Kamberi (* 1964), albanisch-serbischer Politiker